Az At the Tattooist 2010-ben bemutatott ausztrál rövidfilm, melyet Sophie Miller és Jena Woodburn írt és Sophie Miller rendezett. Főszereplői Adelaide Clemens, Alycia Debnam-Carey, Cariba Heine, Indiana Evans és Sam Lyndon. Bemutatójára a Dungog Film Festivalon került sor 2010-ben.

Cselekmény

Egy sötét tetováló szalonban egy átlagos délutánon egy csoport diáklány flörtöl a fiúkkal, és a veszéllyel. Nem számítanak rá, hogy az ártatlannak hitt játék sokkoló felfedezéshez vezet. Történet a tinédzserkorral járó nagyfokú önbizalom és sebezhetőség kettősségéről, arról az érzékeny életkorról, melynek központi elemei a felnőtté válás, a fiatalkori bajba kerülés és a barátság.

Szereplők

 Adelaide Clemens – Kelly
 Alycia Debnam-Carey – Jane
 Cariba Heine – Alex
 Indiana Evans – Georgie
 Sam Lyndon – Jason
 Lachlan Mantell – Paul
 Rhondda Findleton – Ros
 Tony Cohen – tetováló
 Francesca Virgona – Mel

Fesztiválok

 Dungog Film Festival (2010)

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 Részlet a rövidfilmből a YouTube oldalán
 

2010 filmjei
Rövidfilmek